

Динамика

Възрастов състав

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 

Етнически състав – гърци – 95,6 %, каракачани – 0,1 %, българи – 1,8 %, турци – 0,9 %, власи – 0,6 %, албанци – 0,6 %, други – 0,4 %, може да се спори за коректноста на преброяванията, според някои изследователи само местните българи надвишават числото 200 хил. души. Официален език – гръцки (димотики).

Религия 
Конфесионален състав – християни – 97,5 % (от тях православни – 97,3 %, старостилци – 2,3 %, други – 0,4 %), мюсюлмани (сунити) – 1,3 %, други – 1,2 %.

Българите-християни живеят в районите на Костур, Лерин и Воден, а българите-мюсюлмани – в Родопите.

Урбанизация 
Столица – Атина(3 520 000 ж., заедно с Пирея). По-големи градове – Солун (800 хил. ж. с предградията надхвърля 1 млн. души), Патри (150 хил. ж.), Лариса (120 хил. ж.), Ираклион (120 хил. ж.).

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници